Демирчиляр () — многозначное название.

 Сёла в Азербайджане:
  в  западнее города Газах.
  в северо-западной части Газахского района.
 Демирчиляр в Губадлинском районе.
  в Тертерском районе.
 Демирчиляр в Ходжалинском районе.
 «Демирчиляр» — азербайджанские ковры казахской группы Гянджа-Казахского типа.